Золотиха — название нескольких населённых пунктов:
 Золотиха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Золотиха — деревня в Заокском районе Тульской области.